HMS Burford (1757) — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга Королевского флота. Третий корабль Его величества, названный Burford.

Постройка 
Заказан 15 января 1754 года. Название присвоено 13 июня 1754 года. Заложен 30 октября 1754 года. Спущен на воду 5 мая 1757 года на королевской верфи в Чатеме. Достроен 15 июля 1757 года там же.

Три корабля, построенные согласно дополнению 1754 года по чертежам Burford (и еще два по чертежам Temple) были последними 70-пушечными (фактически, 68-пушечными) кораблями, заказанными для флота, и последними в этом стандарте, формально соответствовавшем Уложению 1745 года. Boyne, заказанный в 1758 году как 70-пушечный, был достроен с изменениями только в 1771 году.

Служба

Семилетняя война 
1757 — вступил в строй в апреле, капитан Джеймс Янг (); участвовал в попытке нападения на Рошфор; осенью с флотом адмирала Хока.

В составе флота сэра Эдварда Хока в сентябре участвовал в экспедиции против Рошфора, с целью уничтожить "доки, склады, арсеналы и припасы". После нападения на остров Экс было решено, что высадка на материке слишком затруднена, от этого плана отказались и 6 октября флот вернулся в Спитхед. Капитан Солтер Уильям Виллет (Saltern William Willet), переведённый с HMS Weymouth. Действовал постоянно в Канале.

1758 — капитан Джеймс Гамбье; 23 февраля с адмиралом Боскавеном ушел в Северную Америку; был при осаде Луисбурга, затем вернулся в Англию; 12 ноября ушел на Подветренные острова.

1759 — январь, был при Мартинике; февраль, был при Гваделупе; 13 ноября присоединился к флоту Хока; 20 ноября был в бухте Киберон, затем на Баскском рейде.

1760 — с флотом Хока.

1761 — был при высадке на о. Бель-Иль.

1762 — на Баскском рейде.

1763 — превращен в брандвахту в Плимуте; май, капитан Джеймс Логги ().

Межвоенные годы 
1764 — апрель, переделан в войсковой транспорт в Плимуте; 7 апреля вышел для доставки войск в Вест-Индию.

11 апреля прибыл в Каус принять войска. Позже брандвахта в Плимуте. Вскоре после сдачи командования капитан Логги потерял зрение и получил пенсию 200 фунтов в год.

1765 — капитан Френсис Самуэль Дрейк, брандвахта в Плимуте.

1767 — 3 марта обследован в Плимуте, записи о ремонте нет.

1768 — февраль, приспособлен под войсковой транспорт в Плимуте; капитан Дрейк сдал командование.

1769 — капитан Джон Рейнольдс (); ноябрь, средний (исходно заказан малый) ремонт в Плимуте по февраль 1772 года.

1770 — март, выведен в резерв и рассчитан.

Американская война за независимость 
Участвовал в Американской революционной войне. 

1776 — вступил в строй в октябре, капитан Г. Бауэр (); назначен в Ирландию.

1777 — май, оснащение в Плимуте.

1778 — март-ноябрь, ремонт и оснащение в Портсмуте для службы в Вест-Индии; возвращен в строй в июне, капитан Тэйлор Пенни (); октябрь, капитан Питер Реньер.

1779 — 7 марта ушел с эскадрой контр-адмирала сэра Эдварда Хьюза в Ост-Индию;

1780 — 8 декабря участвовал в уничтожении торгового судоходства при Мангалоре.

Прошел всю ост-индскую кампанию.

1782 — 17 февраля был при Садрасе; 12 апреля при Провидиене; 6 июля при Негапатаме; 3 сентября при Тринкомали.

1783 — 20 июня был при Куддалоре.

1784 — с коммодором Кингом ушел в Англию; 3 июня прибыл в Вулвич.

1785 — 31 марта продан в Вулвиче.

Ссылки 
 Ships of the Old Navy

Примечания

Литература 
 
 
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. London-St.Paul: Seaforth, 2007. ISBN 978-1-84415-700-6

Burford (1757)
Суда по алфавиту